Delamotte ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Henry Delamotte (1821–1889), britischer Fotograf, Illustrator und Maler
 William Alfred Delamotte (1775–1863), britischer Landschaftsmaler, Radierer und Lithograph 

Siehe auch:
 De la Motte